Лозовое — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Лозовое — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Лозовое — село в Жаксынском районе Акмолинской области.
 Лозовое — село в Кербулакском районе Алматинской области, упразднено в середине 1980-х годов.
 Лозовое — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2000-е годы.
 Лозовое — село в Успенском районе Павлодарской области.

Россия 
 Лозовое — село в Белогорском районе Амурской области.
 Лозовое — село в Тамбовском районе Амурской области.
 Лозовое — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Лозовое — село в Ровеньском районе Белгородской области.
 Лозовое — село в Верхнемамонском районе Воронежской области.
 Лозовое — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Лозовое — посёлок в Ишимском районе Тюменской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Лозовое — село в Симферопольском районе.

Украина 
Винницкая область
 Лозовое — село в Черневецком районе Винницкой области.

Днепропетровская область
 Лозовое — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.

Донецкая область
 Лозовое — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Лозовое — село в Краматорском районе Донецкой области.
 Лозовое — посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области.

Запорожская область
 Лозовое — село в Пологовском районе Запорожской области.

Луганская область
 Лозовое — село в Старобельском районе Луганской области.

Николаевская область
 Лозовое — село в Казанковском районе Николаевской области.

Одесская область
 Лозовое — село в Раздельнянском районе Одесской области.

Сумская область
 Лозовое — село в Краснопольском районе Сумской области.

Харьковская область
 Лозовое — село в Великобурлукском районе Харьковской области.

Херсонская область
 Лозовое — село в Великоалександровском районе Херсонской области.

Хмельницкая область
 Лозовое — посёлок в Деражнянском районе Хмельницкой области.

Черниговская область
 Лозовое — посёлок в Городнянском районе Черниговской области.
 Лозовое — село в Ичнянском районе Черниговской области, ликвидировано в 1991 году.
 Лозовое — село в Сребнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Лозовка
 Лозовая
 Лозоватая
 Лозоватка